Diese Liste enthält alle Spiele der italienischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die FIGC, die FIFA und die Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation führen unterschiedliche Statistiken zu den Spielen der Italienerinnen. Die FIFA berücksichtigte früher insbesondere Spiele aus den ersten Jahren nicht, die auch nicht von allen gegnerischen Verbänden (DBU, DFB, FFF) gezählt werden. Seit Anfang 2019 werden von der FIFA keine Länderspiellisten mehr geführt.

Legende 

Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der italienischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der italienischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1968 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Quellen 

 (Nazionale A Femminile) Stand: 22. Februar 2023 (Die Liste enthält zudem drei 2001 ausgetragene Spiele der U-18-Juniorinnen, die hier nicht aufgenommen wurden und ist unvollständig: Die Spiele zwischen dem 8. Juli 2003 und 27. November 2010 wurden nachträglich eingefügt, enthalten aber keine Aufstellungen.)
 rsssf.com-Statistik Stand: 22. Februar 2023 (zuletzt aktualisiert am 1. März 2023)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Island
!Landerspiele der Frauen
Frauensport in Italien